Heinrich Braun peut désigner :
 Heinrich Braun (1732-1792), pédagogue bavarois ;
 Heinrich Braun (1851-1920), botaniste autrichien ;
 Heinrich Braun (1854-1927), écrivain allemand ;
 Heinrich Braun (1862-1934), chirurgien allemand.